

Geografia
 Luongo – comune dello Zambia

Persone
 Antonio Luongo (1958-2015) – politico italiano
 Chris Luongo – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Massimo Luongo (1992) – calciatore australiano
 Michele Luongo (1986) – pallanuotista italiano, fratello di Stefano
 Nelson Daniel Gutiérrez Luongo (1962) – calciatore uruguaiano
 Roberto Luongo (1979) – hockeista su ghiaccio canadese
 Stefano Luongo (1990) – pallanuotista italiano, fratello di Michele